CEAC steht für:
 Compagnie Européenne d’Accumulateurs, ehemaliger französischer Batteriehersteller, siehe Exide
 Confédération Européenne des Anciens Combattants, europäischer Reservistenverband
 Conférence Européenne de l’Aviation Civile, siehe Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz
 Chemicals of Emerging Arctic Concern mit POPs-artigen Eigenschaften, die aber nicht Teil des Stockholmer Übereinkommens sind
 Chinese European Arbitration Centre, Schiedsinstitution für den Wirtschaftsverkehr zwischen Europa und China

Abkürzung